Символ ✝ може означати:

 ✝ — латинський хрест, найрозповсюдженіший символ християнства у світі.
 ✝ — дебютний альбом французького гурту Justice.